DB-Baureihe 488/888 ist die Bezeichnung für Sonderfahrzeuge der Berliner S-Bahn.

 DB-Baureihe 488.0/888.0, die Panorama-S-Bahn
 DB-Baureihe 488.1–2/888.1–2, die historischen Züge